Singhala – rodzaj chrząszczy z rodziny poświętnikowatych, podrodziny rutelowatych i plemienia Anomalini.

Rodzaj ten wprowadzony został przez Karla Hermanna K. Burmeistera. Gilbert John Arrow umieścił w pracy z 1917 roku należące doń gatunki w sekcji I rodzaju Anomala.

Chrząszcze z tego rodzaju mają śródpiersie pozbawione wyrostka międzybiodrowego, kąty przednie nadustka samców ostre, pokrywy samic kanciasto rozszerzone, a golenie przednich odnóży dwuzębne. Innymi cechami są jednolicie zaokrąglona nasada przedplecza, bardzo krótkie pokrywy i tęgo przytępiony odwłok.

Rodzaj endemiczny dla subkontynentu indyjskiego. Dwa gatunki są endemitami Sri Lanki, trzy zaś Indii.

Należy tu pięć opisanych gatunków:

 Singhala helleri Ohaus, 1905
 Singhala hindu Heller, 1891
 Singhala polymorpha (Arrow, 1911)
 Singhala robusta (Arrow, 1917)
 Singhala tenella Blanchard, 1851

Przypisy 

Poświętnikowate